Даво, Жан-Батист (фр. Jean-Baptiste Davaux ; 19 июля 1742 — 2 февраля 1822) — французский композитор и скрипач.
 Даво, Жюль Александр (фр. Jules Alexandre Daveau; 29 февраля 1852 — 24 августа 1929) — французский ботаник, известный своими исследованиями португальской флоры.